Сербська Суперліга 2015/2016 років — 10-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Сербії, з моменту заснування у 2006 році. Титул втретє здобула Црвена Звезда. 

Чемпіонат також відомий під назвою Јелен Суперлига (серб.), так як титульним спонсором є пиво Јелен (укр. Олень).

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця (перший раунд) 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примітки: 
1. Клуб Спартак позбавлений двох очок.

Позначення:

Результати

Другий раунд

Чемпіонський раунд 

  
 

 

Примітки: 
1. Клуб Партизан кваліфікувався до Ліги Європи УЄФА 2016—2017 як переможець Кубку Сербії з футболу 2015—2016

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Втішний раунд 

 
 
 
 
 
 
 
 

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Лідери чемпіонату

Статистика

Бомбардири

Хет-трики 

5 Гравець забив п'ять м'ячів

Посилання 
 Офіційний сайт Суперліги
 Таблиці і результати Суперліги
 Суперліга Сербії на soccerway 

2015—2016
Сербія
Сербія